

Geografia

Austria 
 Obernberg – frazione di Mattsee, comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Obernberg am Brenner – comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)
 Obernberg am Inn – comune nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria)